Odysseas Kímon de Grecia (en griego: Οδυσσέας Κίμων (Londres, Inglaterra, 17 de septiembre de 2004) es el cuarto hijo de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie-Chantal de Grecia, y por ello ostenta el tratamiento de Alteza Real.

Primeros años 
Nació en Hospital de Portland, Londres, Inglaterra, el 17 de septiembre de 2004. El príncipe es nieto de los reyes Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca, es miembro de la Familia Real Griega. Es el cuarto hijo del príncipe Pablo de Grecia y de su esposa, la princesa Marie-Chantal de Grecia. Tiene una hermana mayor, la princesa Maria Olympia, y dos hermanos mayores, los príncipes Constantine Alexios, Achileas Andreas y un hermano menor el príncipe Aristides Stavros de Grecia.

Bautizo 
El príncipe fue bautizado en Atenas el 18 de junio de 2005, y la celebración tuvo lugar a las once de la mañana en la Iglesia del Convento de San Juan el Bautista en Karea, bajo el rito de la Iglesia ortodoxa. Tal como se establece en esta ceremonia, el pequeño contó con siete padrinos de bautismo: el príncipe Felipe de Grecia, tío paterno del pequeño; la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, los señores Nassos Thanopolous, Arki Busson y Chris Thomsen, la princesa Olga de Grecia y la princesa Alejandra de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. A la ceremonia religiosa le siguió por la tarde una recepción en el Club náutico de Grecia en Microlimano, Atenas.

Títulos 
 17 de septiembre de 2004 – presente: Su Alteza Real, el príncipe Odysseas Kimon de Grecia y Dinamarca.

Referencias

Ancestros 

Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Nacidos en Londres